Джеди Осман (; род. 8 апреля 1995 года в Охриде, Республика Македония) — турецкий профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за команду НБА «Кливленд Кавальерс» и сборную Турции. На драфте НБА 2015 года был выбран под общим 31-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз».

Карьера 
Осман родился в Охриде, Республика Македония в семье турка и боснийки. Старший брат, Джанер также является баскетболистом. Выступать на юниорском уровне начал в команде «Босна» в 2001 году. После успехов в молодежной команде перешел в структуру «Анадолу Эфес» в 2007 году. Из-за турецких корней отца был сразу же натурализован и получил турецкое гражданство, а также право выступать за национальную сборную Турции.

«Анадолу Эфес» 
В 2007 году Осман подписал контракт с «Анадолу Эфес» контракт новичка. В системе клуба выступал за юниорскую, молодёжную и команду «звёзд». На сезон 2011–12 был отдан в аренду команде второго дивизиона «Пертевниял», которая является фарм-клубом «Эфеса». Летом 2012 года Осман подписал первый профессиональный контракт с «Анадолу Эфес».

НБА 
25 июня 2015 года на драфте НБА 2015 года был выбран под общим 16-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз». Права на его драфт вместе с Ракимом Кристмасом и будущим драфтом были проданы в «Кливленд Кавальерс» в обмен на Тайса Джонса.

18 июля 2017 года Осман подписал контракт с «Кливлендом». В официальном матче дебютировал за «Кавальерс» 21 октября 2017 года в игре против «Милуоки Бакс», сыграл 1 минуту и 14 секунд, однако не отметился результативными действиями, а его клуб уступил со счётом 97—116.

Национальная сборная 
Осман выступал за юниорские команды Турции. В составе команды принял участие в чемпионате Европы 2011 года (для игроков не старше 16 лет), чемпионате Европы 2012 года (для игроков не старше 18 лет), турнире Альберта Швейцера 2012 года, где завоевал бронзовую медаль и получил награду самому прогрессирующему молодому игроку, чемпионате Европы 2013 года (для игроков не старше 18 лет), где завоевал золотую медаль, а также чемпионате Европы 2014 года для игроков не старше 20 лет, где также завоевал золотую медаль и был выбран в первую сборную турнира и стал MVP.

После выступлений за юношескую и молодёжную команды Осман был приглашен в первую сборную. С командой выступал на чемпионате мира 2016 года, Евробаскете 2015 года, а также в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2016 года в Маниле.

Интересные факты 
Осман свободно владеет сербским языком.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Джеди Осман  на сайте draftexpress.com
 Джеди Осман  на сайте espn.com

Баскетболисты Турции
Баскетболисты НБА
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Пертевниял»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки сборной Турции по баскетболу